Vladimir Monomaque (en ) peut faire référence à plusieurs bâtiments de la Marine impériale de Russie et de la Marine russe, nommés en l'honneur du grand-prince de Kiev, Vladimir II Monomaque (1053-1125) :
 , croiseur blindé de la Marine impériale de Russie de la fin du . Il prend part à la guerre russo-japonaise de 1904-1905 et est sabordé à la bataille de Tsushima le  ;
  : sous-marin nucléaire lanceur d'engins du projet 955 (code OTAN : ), en service depuis le .